Сержи́пи () — штат на востоке Бразилии. Относится к Северо-восточному региону. Граничит со штатами Баия на западе и юге, Алагоас на севере; восток штата омывает Атлантический океан.

Административный центр — город Аракажу.

Сержипи — самый маленький штат Бразилии и занимает всего 0,26 % территории страны.

География 
Как и в большинстве штатов на северо-востоке Бразилии, территория Сержипи почти полностью занята саваннами (каатинга). На побережье океана расположены мангровые заросли, болота и песчаные пляжи.

История 

Первым поселением португальских колонистов на территории Сержипи (название штата в переводе с языка тупи означает «крабовая река») стал Сан-Кристован. Этот город долгое время являлся столицей штата.

Как и многие северо-восточные штаты Бразилии, Сержипи много раз подвергался нападениям голландцев. В 1641 году им удалось захватить территорию штата, и в течение четырёх лет он находился под управлением так называемой Новой Голландии. В 1645 году португальцы изгнали голландцев и восстановили контроль над штатом.

В 1855 году административный центр Сержипи был перенесён в город Аракажу.

В 1930-е годы Сержипи был печально известен преступными группировками, которые терроризировали штат на протяжении почти десяти лет.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административное устройство 
Административно штат разделён на 3 мезорегиона и 13 микрорегионов. В штате — 75 муниципалитетов.

Экономика 
В экономике Сержипи преобладают отрасли аграрного сектора. В штате выращивают такие культуры, как сахарный тростник, хлопчатник, рис, агава, табак, маниок. В засушливых районах развито мясное животноводство. На нефтяной платформе «Пиранема», расположенной на шельфе, ведётся добыча нефти и газа.

Образование 
Федеральный Университет Сержипи

Примечания